Toponímia:
 Bassegoda (poble), entitat de població adscrita al municipi d'Albanyà (l'Alt Empordà) i antic municipi de l'Alta Garrotxa
 Puig de Bassegoda, cim entre els municipis de Montagut (la Garrotxa) i el d'Albanyà (Alt Empordà)
 Biografies:
 Bonaventura Bassegoda i Amigó (Barcelona, 1862-1940), arquitecte i escriptor català
 Bonaventura Bassegoda i Musté (Barcelona, 1896 - 1987), arquitecte, fill de Bonaventura Bassegoda i Amigó
 Joan Bassegoda Nonell (Barcelona, 1930 - 2012), arquitecte, net de Bonaventura Bassegoda i Amigó
 Joaquim Bassegoda i Amigó (La Bisbal d'Empordà, 1854 - Barcelona, 1938), arquitecte català.
 Ramon-Enric Bassegoda i Amigó (la Bisbal d'Empordà, 1856 - Barcelona, 1920), metge i poeta català.